Las Herrerías est un nom propre espagnol signifiant « Les Forges », qui peut désigner plusieurs toponymes, dont :
 Las Herrerías de Valcarce, localité de la commune espagnole (municipio)  de Vega de Valcarce,  dans la province de León, en communauté autonome de Castille-et-León ;
 Las Herrerías, lieu dit de la localité de La Portela de Valcarce, dans la commune espagnole (municipio) de Vega de Valcarce,  dans la province de León, en communauté autonome de Castille-et-León.

Voir aussi 
 Herrerías,  commune espagnole (municipio)  de la communauté autonome monoprovinciale de Cantabrie.